Ферроль:

 Ферроль — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.
 Ферроль — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.